Мінеральні води — води з підвищенним вмістом деяких хімічних елементів і сполук, а також газів.
Мінеральні Води — місто в Ставропольському краї Росії.
 Мінеральні Води — селище в Україні, Павлоградському районі Дніпропетровської області.